Leisure peut désigner :
 loisir en anglais ;

Titre 

 , un court-métrage d'animation de 1976 ;
 Leisure Suit Larry, une série de jeux vidéo d'aventure publiée à partir des années 1980 ;
 Leisure, le premier album du groupe de rock britannique Blur, sorti le .